Honduras deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1968 i Mexico by og har siden deltaget i de fleste sommerlege undtaget sommer-OL 1972 i München og sommer-OL 1980 i Moskva. Nationens hidtil eneste deltagelse i vinterlege var i 1972 i Albertville. Honduras har aldrig vundet nogen olympisk medalje.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Honduras' OL-statistik  på Sports-reference.com

Honduras ved sommer-OL
Honduras ved vinter-OL
OL